Aviere  () - низка кораблів ВМС Італії

 Aviere (1938) - ескадрений міноносець типу «Сольдаті». Збудований у 1938 році. Брав участь у Другій світовій війні. 17 грудня 1942 року потоплений торпедами британського підводного човна «Сплендід» на шляху з Неаполя до Бізерти
 Aviere (D 554) - ескадрений міноносець ВМС США типу «Глівс», збудований у 1941 році під назвою «USS Nicholson (DD-442)». Брав участь у Другій світовій війні. У 1951 році проданий Італії. Перебував у строю до 1975 року. Після виключення зі складу флоту потоплений як мішень.
 Aviere (F 583) - Фрегат типу «Сольдаті». Збудований у 1984 році для ВМС Іраку під назвою «Dhī Qār F-15». Захоплений у 1993 році і включений до складу ВМС Італії під назвою «Aviere». У 2018 році роззброєний.